Lev omhandler flere emner
Lev (valuta) – Bulgariens valuta
LEV – Landsforeningen LEV (udviklingshæmmede)
Leo – slavisk stavemåde for drengenavnet Leo
Lev – brød, af oldnordisk hleifr, svarer til engelsk loaf, tysk Laib

Referencer